Adolf Metzner – velocista tedesco
 Karl-Heinz Metzner – calciatore tedesco
 Ralph Metzner – psicologo statunitense